Primera División 2001/2002 był 71 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 25 sierpnia, a zakończył 11 maja.

Kluby występujące w sezonie 2001/2002:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

Wyniki

Pichichi Trophy 

W tym sezonie Valencia CF zdobyła swój 5. tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
2001 w piłce nożnej
2002 w piłce nożnej
2001 w Hiszpanii
2002 w Hiszpanii